

Miejscowości w Polsce 
  Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Bródki – część wsi Jacnia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Bródki – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Czerwieńsk 
 Bródki – część wsi Pustków w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Bródki – część wsi Wola Wielka w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
 Bródki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek

Miejscowości na Ukrainie 
 Bródki (obwód wołyński)

Zobacz też 
 Brodki